

Шарув — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Шарув — село в гміні Клай Велицького повіту Малопольського воєводства